Konya (stad)
Konya (provincie)